Астраханская епархия может означать:

Армянская Апостольская церковь 

 Астраханская епархия — упразднённая епархия Армянской Апостольской церкви с центром в городе Астрахань.

Русская Православная церковь 

 Астраханская и Енотаевская епархия — епархия Русской Православной церкви